

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 2 podstawowe
 Leśniówka – część miasta Kielce
 Leśnówka – część wsi Stara Wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Leśnówka – część wsi Konina w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź
 Leśnówka – część wsi Ponice w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Rabka-Zdrój
 Leśnówka – przysiółek wsi Zagórze w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Mucharz
 Leśnówka – część wsi Jawczyce w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice
 Leśniówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Chorkówka
 Leśniówka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów